Siward, Siweard ou Sigeweard est un nom anglo-saxon notamment porté par :

 Siward (mort en 1048), abbé d'Abingdon ;
 Siward (mort en 1055), comte de Northumbrie ;
 Siward (mort vers 1075), évêque de Rochester ;
 Siward Barn, résistant contre Guillaume le Conquérant.